Quantic peut désigner : 
le nom de scène du musicien  Will Holland ;
une société basée aux Bahamas, contrôlée à 50 % par Trafigura d'après l'ouvrage Chirac et les 40 menteurs (Albin Michel, 2006), de l'écrivain Jean Montaldo.
une société de services informatiques (SSII) QUANTIC SA spécialisée dans les infrastructures de Systèmes d'Informations, basée à Paris.
un opérateur Internet, Quantic Telecom, spécialisé dans la fourniture d'accès à Internet aux étudiants.

Nom de scène